Африканский Кубок чемпионов 1989 — 25-й розыгрыш турнира. Трофей впервые завоевал клуб «Раджа Касабланка» из Марокко.

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
RSSSF 

1989